Zasoby naturalne
 Zasoby (psychologia)
 Zasoby przyrody
 Zasoby wodne
 Zasoby (zarządzanie)
 Wspólne zasoby
 Zasoby programu
 Zasób (ekonomia)
 Zasoby ludzkie